Enzenberg bezeichnet
 ein Tiroler Adelsgeschlecht, siehe Enzenberg (Adelsgeschlecht)
 einen Berg in der Eifel bei Nettersheim
 einen Ortsteil von Jünkerath in Rheinland-Pfalz
 einen Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid in Nordrhein-Westfalen
 einen Weiler bei Mogelsberg im Kanton Sankt Gallen

Enzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur von Enzenberg (1841–1925), österreichischer Verwaltungsjurist and Numismatiker
 Carina von Enzenberg (* 1964), deutsche Übersetzerin
 Franz Josef von Enzenberg (1747–1821), österreichischer Verwaltungsjurist und Mineraloge